Menominee River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Menominee River, Zufluss des Michigansees und Grenzfluss zwischen Michigan und Wisconsin
 Menominee River (Mississippi River), in Illinois